Ompa til du dør kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Ompa til du dør (album), een studioalbum van Kaizers Orchestra
Ompa til du dør (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk